Harriss ist der Familienname von:

C. Lowell Harriss (1912–2009), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
James Plaister Harriss-Gastrell (* 1830), britischer Diplomat

Sonstiges:
 Harriss Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika